Konietzka ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Konietzka, deutscher Fußballspieler
 Ralf Konietzka (* 1960), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Timo Konietzka (1938–2012), deutsch-schweizerischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Konieczka